Арсена́л ( или , исходно от  (dār aṣ-ṣināʕa), «мастерская оружия») может означать:
 Арсенал — военное учреждение для хранения, ремонта и сборки, учёта, выдачи войскам вооружения и боеприпасов, а также для производства работ по их сборке, ремонту и изготовлению некоторых деталей к ним.
 Арсенал — совокупность инструментов, средств и методов, применяемых для решения какой-либо задачи.

Здания

Исторические сооружения 
 Арсенал — историческая корабельная верфь в Венеции, основанная в 1104 году; в одном из её зданий ныне расположен Военно-морской исторический музей.
  — королевский арсенал в Париже, возникший в качестве оружейного склада в XIV веке; в здании XVI–XVIII веков ныне размещается Библиотека Арсенала. См. также: Павильон Арсенала (Парижский музей архитектуры),  и .
 Арсенал — бывшая верфь и военно-морская база в Картахене (Испания), возведённая по указу Филиппа V в 1732—1782 годах.
 Арсенал — комплекс бывших военных зданий в Вене, построенный в 1848–1856 годах; ныне здесь располагается Военно-исторический музей.
 Арсенал — таможенное здание в Риге, построенное в 1828–1832 годах; ныне – выставочный зал Латвийского художественного музея.
 Арсенал — здание, построенное в 1848—1851 годах в Нью-Йорке; ныне относится к Центральному парку.

Россия 
 Арсенал («Цейхгауз») — здание Московского Кремля, заложенное Петром I в 1701 году и возведённое в нынешнем виде в 1815—1828 годах.
 Арсенал — павильон в Александровском парке Царского Села, построенный в 1819—1834 годах для размещения императорской коллекции оружия.
 Арсенал — здание Нижегородского кремля, построенное в 1841—1843 годах по указу Николая I; ныне здесь расположен центр современного искусства «Арсенал».

Украина 
 Арсенал искусств — музейный комплекс в Киеве, расположенный в стенах арсенала, возведённого в  1783—1801 годах.
 Арсенал Сенявских — фортификационное сооружение во Львове, ныне выставочный зал и библиотека.
 Городской арсенал — фортификационное сооружение во Львове, памятник ренессансной оборонной архитектуры, ныне Музей оружия.
 Королевский арсенал — фортификационное сооружение во Львове, ныне Львовский исторический архив.

Современные постройки 
 «» – заброшенная станция Парижского метрополитена. 
 «Арсенал» — футбольный стадион в Туле.
 Арсенал-хаус — небоскрёб в Гонконге.

Организации

Предприятия 
 «Арсенал» — болгарская компания, производитель и экспортёр огнестрельного оружия и боеприпасов.
 «Арсенал» — предприятие оптико-механической и оптико-электронной промышленности в Киеве.
 «Арсенал» — предприятие военно-промышленного комплекса в Таллине, работавшее в советское время.

Россия 
 «Арсенал» — оборонно-промышленное предприятие в Санкт-Петербурге, основанное в 1711 году.
 «Арсенал» — конструкторское бюро оборонной и гражданской промышленности в Санкт-Петербурге.
 «Арсенал» — предприятие военно-промышленного комплекса в Туле, входит в концерн «Алмаз-Антей»
 «Арсенал» — военное предприятие в Хабаровске, преобразованное в машиностроительный завод «Дальдизель».
 «Брянский арсенал» — машиностроительное предприятие в Брянске.

Спортивные клубы 

 «Арсенал» — футбольный клуб из Лондона.
 «Арсенал» — женский футбольный клуб из Лондона.
 «Арсенал» — футбольный клуб из Саранди (Аргентина).
 «Арсенал» — футбольный клуб из Дзержинска (Белоруссия).
 «Арсенал» — футбольный клуб из Яунде (Камерун).
 «Арсенал» — футбольный клуб из Тивата (Черногория).

Россия 
 «Арсенал» — баскетбольный клуб из Тулы.
 «Арсенал» — футбольный клуб из Тулы.
 «Арсенал» — мини-футбольный клуб из Перми.
 «Химик-Арсенал» — футбольный клуб из Новомосковска.

Украина 
 «Арсенал» — футбольный клуб из Киева.
 «Арсенал» — футбольный клуб из Харькова.
 «Арсенал» — женский футбольный клуб из Харькова.
 «Арсенал-Киевщина» — футбольный клуб из Белой Церкви, Киевская область.
 «Арсенал» — название киевского футбольного клуба «Темп» в 1925—1951 и 1959—1964 годах.

 «Арсенали» — футбольный клуб из Тбилиси (Грузия).
 «» — футбольный клуб из  (Гана).

В культуре 
 «Арсенал» — фильм режиссёра Александра Довженко (СССР, 1928).
 «Арсенал» — джаз-роковый коллектив.
 Arsenal of Megadeth — альбом-антология американской группы Megadeth.

Другое 
 Арсенал — сорт гороха, выведенный в 1987 году в СССР.
 «Арсенал» — торговая марка пива, производящегося на Украине.
 Arsenal Shipka — пистолет-пулемёт болгарской фирмы Арсенал АД.

Примечания